Села:
 Золотницьке — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Золотницьке — Кіровоградська область, Компаніївський район

 Золотницьке — колишнє село в Корюківському районі Чернігівської області